Бисарпи́ («починок детей Виссариона») — деревня в Балезинском районе Удмуртии. Входит в сельское поселение Кожильское.

Расположена на левом берегу реки Диньшурка в 9 км к югу от Балезино, в 33 км к юго-востоку от Глазова и в 115 км к северу от Ижевска. На реке возле деревни имеется пруд.

На западе вблизи деревни проходит автодорога Киров — Игра, на севере — подъездная дорога от неё к посёлку Балезино-3 (по мосту через Диньшурку). Ближайшая ж.-д. станция Диньшур (на линии Киров — Балезино-3) находится в 3 км к северо-востоку от деревни.

История 
До 12 июля 2005 года входило в Воегуртское сельское поселение.

Починок Диньшурский (первоначальное название деревни Бисарпи) впервые упоминается в 6-ой ревизской сказке в 1811 году. Основан выходцами из деревни Извиль (сегодня входит в состав посёлка Балезино). Починок состоял из 2-х дворов, в которых проживало 20 человек. Первые жители Фёдор Игнатьевич Князев и Андрей Исакович Фёдоров.

Населённые пункты Балезинского района